Bundesjustizministerium bezeichnet

 das deutsche Bundesministerium der Justiz
 das österreichische Bundesministerium für Justiz